Kujnik (Brestovac)
 Kujnik (Oriovac)